Албания приняла участие на конкурсе песни Евровидение 2022 в Турине, Италия. Страну представляла Ронела Хаяти с песней Secret. Песня была отобрана на национальном отборе Festivali i Këngës 60, организованном RTSH в декабре 2021 года.

Национальный отбор

Festivali i Këngës 60 
Национальный вещатель Radio Televizioni Shqiptar (RTSH) организовал национальный отбор на конкурсе песни Евровидение 2022 Festivali i Këngës 60. Он состоял из двух полуфиналов, которые прошли 27 и 28 декабря 2021 года, и финала, который состоялся 29 декабря 2021 года. Все три части конкурса вели албанские ведущие Ардит Гебреа, Исиль Ислами, Кельви Кадилли, Джеми Шеу и певица Йонида Маличи. С 5 июля 2021 года по 15 октября 2021 года заинтересованные артисты могли представить свои работы вещателю. Список из 20 участников был опубликован 9 ноября 2021 года. Участники были отобраны профессиональным жюри, в которое вошли Ардит Гебреа, Арта Марку, Элтон Деда, Клодиан Кафоку, Мариан Деда, Реди Трени и Зефина Хасани. Их песни были опубликованы на официальном канале RTSH на YouTube 3 декабря 2021 года.

Финал 
Финал прошёл 29 декабря 2021 года в 21:00 (CET). Впервые конкурсантам было разрешено выступать на английском или любом другом языке. Победитель конкурса был определен по совокупности голосов коллегией жюри из семи членов, состоящей из Анджелы Перистери, Агима Дочи, Анджелы Фабер, Османа Мулы, Розаны Ради, Ольсы Точи и Ольти Цурри. Перед окончанием конкурса Ронела Хаяти с песней «Secret» стала победительницей и, таким образом, была объявлена представителем Албании на конкурсе песни Евровидение 2022. Стала победительницей и, таким образом, была объявлена представителем Албании на конкурсе песни Евровидение 2022.

Key:
 Победитель
 2-е место
 3-е место

Продвижение  
Видеоклип на песню "Sekret" был обнародован на официальном канале YouTube конкурса песни Евровидение 4 марта 2022 года. До запланированного конкурса Хаяти несколько раз выступала по всей Европе в период с марта по апрель 2022 года, в том числе на мероприятиях, связанных с Евровидением, в Барселоне, Тель-Авиве, Амстердаме и Мадриде. Далее она исполнила песню вживую во время национального финала Румынии на конкурсе песни "Евровидение-2022", который состоялся 5 марта.

Евровидение 2022 

Конкурс песни Евровидение 2022 прошел в Пала Альпитур в Турине, Италия. Полуфиналы пройдут 10 и 12 мая, финал 14 мая 2022 года. Согласно правилам Евровидения, все страны, за исключением принимающей страны и «большой пятёрки» (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция) участвуют в двух полуфиналах. Чтобы побороться за выход в финал, десять лучших стран из каждого полуфинала выходят в финал. Европейский вещательный союз (EBU) делит страны-участницы на шесть разных групп на основе моделей голосования на предыдущих конкурсах, при этом страны с благоприятной историей голосования попадают в одну и ту же группу. Перед жеребьёвкой полуфинального распределения ЕВС разделил страны-участницы на шесть разных групп на основе схемы голосования в предыдущих конкурсах, с целью снижения вероятности голосования по-соседски между странами, а также повышения напряжённости в процессе голосования.

25 января 2022 года в Палаццо Мадама в Турине состоялась жеребьёвка распределения, в ходе которой каждая страна попала в один из двух полуфиналов и определила, в какой половине шоу они выступят. Therein, it was announced that Albania was scheduled to perform in the first half of the first semi-final of the contest. В нём было объявлено, что Албания должна была выступить в первой половине первого полуфинала конкурса. Как только были опубликованы все конкурсные работы на конкурс 2022 года, порядок проведения полуфиналов был определён продюсерами конкурса, а не путём другой жеребьёвки, чтобы предотвратить размещение похожих песен рядом друг с другом. Хаяти приняла участие в технических репетициях 30 апреля и 4 мая, за которыми последовали генеральные репетиции 9 и 10 мая 2022 года. Это включало в себя шоу жюри 9 мая, где профессиональные жюри из каждой страны наблюдали за конкурсными работами и голосовали за них. Албания выступила в первом полуфинале на первой позиции, однако страна не смогла пройти в финал конкурса, заняв восьмое место без квалификации.

Разногласия  
После первой репетиции возник спор, когда видеозапись репетиции Хаяти, на которой певица и сопровождающие ее танцоры двигают руками в направлении интимной зоны, исчезла из аккаунта конкурса в Instagram. Несмотря на отсутствие официального заявления EBU, команда конкурса в социальных сетях заменила и повторно загрузила фотогалерею. Высказывались предположения, посчитал ли ЕВС выступление слишком провокационным или потребовал от албанской делегации изменить его перед второй репетицией. Впоследствии глава пресс-службы албанской делегации Ардит Чуни сообщил, что Хаяти продолжит то же самое выступление.

Голосование  

Голосование во время трёх шоу песенного конкурса "Евровидение" включало в себя присуждение каждой стране двух наборов баллов из 1-8, 10 и 12: один от их профессионального жюри, а другой от телеголосования. В таблицах ниже представлена разбивка очков, набранных Албанией в первом полуфинале конкурса 2022 года, а также страной во втором случае и в финале. Также перечислены подробные результаты голосования албанского жюри, состоящего из комбинации индивидуальных рейтингов Аулона Начи, Эрмиры Аллиу, Камелы Исламай, Марсела Чибукай и Роберто Радоя, и телеголосования. Во время первого полуфинала Албания заняла 12-е место, набрав в общей сложности 58 очков, получив 46 очков телеголосования, в том числе 12 от Греции, а также восемь от Италии и Швейцарии, и только 12 очков жюри от Греции. Албания присудила свои 12 очков Болгарии (телеголосование) и Украине (жюри) в первом полуфинале и Греции (телеголосование) и Италии (жюри) в финале. В финальной части голосования Андри Джаху выступал в качестве представителя Албании, объявляя результаты голосования жюри страны.

Баллы, присужденные Албании

Баллы, присуждённые Албанией

Подробные результаты голосования Албании

Примечания 

2022
Албания